Die Liste der Galapagosinseln enthält alle Inseln (Isla), Inselchen (Islote) und Klippen (Roca) der Galapagosinseln. Sie bietet Informationen über die Bezeichnung und die Lage der etwa 130 geographischen Objekte sowie über deren Fläche, Küstenlänge und geographische Isolation.

Liste 
 Name: Die Bezeichnung der Insel, des Inselchens oder der Klippe.
 Koordinaten: Die geographischen Koordinaten des Flächenschwerpunktes.
 Fläche: Die Fläche in Hektar.
 Küstenlänge: Die Küstenlänge in Kilometern.
 Isolation: Die ungefähre kürzeste Entfernung in Metern zum nächsten größeren Nachbarn.
 Nächster größerer Nachbar: Die Bezeichnung des nächsten größeren Nachbarn, der für die Angabe der Isolation verwendet wurde.
 Zentrumsabstand: Die Entfernung in Kilometern vom geographischen Mittelpunkt des Archipels bei .

Literatur 
 Annex 3.1: Physical setting of the Archipelago. In: R. Bensted-Smith (Hrsg.): A Biodiversity vision for the Galapagos Islands. Charles Darwin Foundation and World Wildlife Fund, Puerto Ayora 2002, S. 130–134 (PDF).

!
!
Galapagosinseln